Меліпілья (місто) — місто у Чилі, адміністративний центр провінції Меліпілья.
 Меліпілья (провінція) — провінція у Чилі у складі області Сантьяго.